Friedrich Kalkbrenner (Cassel, 1785 - París, 1849), compositor i pianista alemany 
 Christian Kalkbrenner (Minden, 1755 - París, 1806), compositor alemany